Kommuner i departementet Sarthe Lista över de 375 kommunerna i departementet Sarthe, Frankrike, i alfabetisk ordning med INSEE-kod och postnummer.f

(CUM) Mans, från 1971.
(CUA) d'Alençon, från 1996, 

Sarthe
Kommuner Sarthe